Aardrijkskunde
Denis, een eiland van de Seychellen

Economie
DENIS, een verzekerings- en hypotheekbedrijf in voormalig Nederlands-Indië

Heilige
Saint-Denis, eerste bisschop van Parijs en martelaar

Muziek
Denis, een nummer van Blondie

Sport
Denis Ramos dos Santos, kortweg Denis genaamd, Braziliaans voetballer

Personen met de achternaam Denis
Claire Denis, Frans filmregisseur
Harry Dénis, Nederlands voetballer
Henri Denis (Belgische militair en politicus), Belgisch generaal en minister
Jean Baptiste Denis, Frans filosoof en arts
Marcel Denis, Belgisch striptekenaar
Marie-Louise Denis-Mignot, nicht en begeleidster van Voltaire
Maurice Denis, Frans kunstschilder
Maurice Denis (politicus), Belgisch politicus
Michael Denis, Oostenrijks schrijver en entomoloog
Paul Denis, Haïtiaans politicus

Voornaam
Dennis (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
Saint-Denis (doorverwijspagina)